Horea az alábbiakra vonatkozhat:

Személy 
 Ezen a néven volt ismert Vasile Ursu Nicola, az 1784-es erdélyi parasztfelkelés egyik vezetője

Települések 
 Arada, Fehér megye
 Károlyipuszta, Szatmár megye

Lásd még 
 Horia (egyértelműsítő lap)